Guayape kan syfta på:

Honduras 

 Guayape (kommun), Departamento de Olancho, 
 Guayape (ort), Departamento de Olancho,